Aero A-26, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
Douglas A-26 Invader, een Amerikaanse bommenwerper
Een verkeersweg:
A26 (België)
A26 (Duitsland), zie Bundesautobahn 26
A26 (Frankrijk)
A26 (Groot-Brittannië)
A26 (Italië)
A26 (Noord-Ierland)
A26 (Oostenrijk), zie Linzer Autobahn
A26 (Portugal)
A-26 (Spanje)